Pinilla de los Barruecos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pinilla de los Barruecos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Pinilla de los Barruecos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar